Der Verdacht steht für:

 Der Verdacht (Dürrenmatt), Roman von Friedrich Dürrenmatt (1951/1952)

Filme:
 Der Verdacht (1991), deutscher Film von Frank Beyer
 Der Verdacht (1997), deutscher Fernsehfilm von Jobst Oetzmann 
 Der Verdacht (2007), deutscher Kurzfilm von Felix Hassenfratz
 Der Verdacht (2011), deutscher Fernsehfilm von Matti Geschonneck
 Ein starkes Team: Der Verdacht, Film der Krimiserie Ein starkes Team

Siehe auch:
 Der erste Verdacht
 Unter Verdacht
 Verdacht
 Verdacht (1941)